Newark Castle ist der Name folgender Bauwerke:

 Newark Castle (Alloway)
 Newark Castle (Newark-on-Trent)
 Newark Castle (Port Glasgow)
 Newark Castle (Selkirk)
 Newark Castle (St Monans)